Csibi László (1959) fafaragó
 Csibi László (1978) rendező, operatőr